

Toponyme

Cachoeirinha est une municipalité de l'État de Pernambouc ;
 Cachoeirinha est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul ,
 Cachoeirinha est une municipalité de l'État du Tocantins ;
 Cachoeirinha, un district de São Paulo.

Homonymie de toponyme